Фінал Кубка Іспанії з футболу 2005 — футбольний матч, що відбувся 11 червня 2005 року. У ньому визначився 103-й переможець кубка Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на transfermarkt 

Фінали кубка Іспанії з футболу
2005 у футболі
2005 в іспанському спорті